«Мозговой штурм» () — американский научно-фантастический кинофильм. Последняя роль в кино Натали Вуд, которая умерла во время съёмок, что чуть не стало причиной отмены проекта.

Сюжет 
После многолетних исследований группе учёных удаётся разработать устройство, способное считывать и фиксировать на специальную плёнку чувства, мысли, воспоминания. Прибор в виде шлема надевается на голову человека и записывает всё, что человек видит, думает, воспринимает, после чего плёнку с этими записями может просмотреть другой человек с помощью такого же шлема.

После сенсационной премьеры вокруг открытия разгораются нешуточные страсти. Люди из Пентагона, всё время исследований осуществлявшие теневое их финансирование, сразу же заявляют о своих правах на эту разработку. Авторы-учёные категорически протестуют против такого поворота событий — использование до конца не исследованного аппарата в военной сфере может привести к непредсказуемым последствиям.

В ролях

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 30 сентября 1983
  — 9 декабря 1983
  — 22 декабря 1983
  — 23 декабря 1983
  — 13 января 1984
  — 1 февраля 1984
  — 10 февраля 1984
  — 10 февраля 1984
  — 23 февраля 1984
  — 1 марта 1984
  — 13 апреля 1984
  — 14 апреля 1984
  — 20 апреля 1984

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»

Фантастические фильмы 1983 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы MGM
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1983 года
Фильмы о технологическом влиянии
Фильмы-технотриллеры
Фильмы, снятые с видом от первого лица